Palermo Open 2020, właśc. 31st Palermo Ladies Open 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2020 z cyklu Palermo Open rozgrywany w dniach 3–9 sierpnia 2020 roku w Palermo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 163 103 euro.

Pierwotnie zmagania miały toczyć się dwa tygodnie wcześniej, w dniach 20–26 lipca, ale turniej przeniesiono na 31. tydzień z powodu pandemii COVID-19. Był to pierwszy oficjalny turniej w cyklu WTA Tour od marca 2020 roku.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 we Włoszech
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19